Menodora är ett släkte av syrenväxter. Menodora ingår i familjen syrenväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Syrenväxter
Menodora